Kandiyohi Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kandiyohi Township (Minnesota)
 Kandiyohi Township (North Dakota)